Табита (Тавифа) — библейская святая, которую оживил апостол Пётр.
 Табита (; от арамейск. газель) — женское имя, примеры:
 Табита Кинг (род. 1949) — американская писательница и активистка;
 Табита Сен-Жермен (род. 1976) — канадская киноактриса.

Топонимы 
  — населённый пункт в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.

См. также 
 Кагина Дагия бинт Табита ибн-Тифан (царица)